A  a következő magazinokra utalhat:
 Súkan Sónen Sunday (Weekly Shonen Sunday), 1959 óta megjelenő heti mangamagazin
 Sónen Sunday Super, 1978 óta megjelenő kéthavi mangamagazin
 Gekkan Sónen Sunday (Monthly Shonen Sunday),, 2009 júniusa óta megjelenő mangamagazin
 Besszacu Sónen Sunday, 1960–1974 között futott, havonta megjelenő magazin
 Shonen Sunday, a Viz Media ezen a címen publikálja a Súkan Sónen Sunday-t Észak-Amerikában